Alexandre André Thomas Marie-Davigneau est un homme politique français né le  à Ratilly (Orléanais) et décédé le  à Château-Chinon.

Biographie 
En 1789, il est lieutenant général du bailliage et présidial d'Auxerre depuis 1777. Il devient président de l'administration du département de l'Yonne.

Il est élu député du département à l'Assemblée Législative, il y siège de 1791 à 1792, avec les constitutionnels. 

Il émigre après la session. 

Il est nommé président du tribunal de première instance de Château-Chinon en 1816.

Liens externes 
 
 
 

Naissance en janvier 1755
Naissance dans l'Yonne
Décès en septembre 1818
Député de l'Yonne
Membre de l'Assemblée législative de 1791-1792
Décès à 63 ans